Кузне́ц:
 Кузнец — мастер, занимающийся обработкой металла.

Фамилия 
 Кузнец, Альберт (1902—1942) — эстонский борец греко-римского стиля.
 Кузнец, Давид Михайлович (Хаимович) (1861—1912) — иркутский купец 1-й гильдии, почётный гражданин Иркутска, меценат.
 Кузнец, Саймон (1901—1985) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии (1971).
 Кузнец, Юрий Львович (1931—2006) — советский учёный-историк.
 Кузнец, Яков Мефодьевич (1906—1983) — советский государственный и общественный деятель.

Топоним 
 Казахстан
 Кузнец — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Россия
 Кузнец — деревня в Клинцовском районе Брянской области.
 Кузнец — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.

См. также 
 Чёрный кузнец
 
 
 
 
 
 Кузница (значения)